Kołaczyk – fikcyjna postać z bajki
 Kołaczyk – wzgórze w grupie Skał Kroczyckich na Wyżynie Częstochowskiej
 Nazwiska
 Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk – prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 Krzysztof Kołaczyk – polski piłkarz